Vrba peut désigner :
 Rudolf Vrba (1924-2006), un des rares Juifs à s'être évadés du camp d'Auschwitz
ou les toponymes suivants :
en Bosnie-Herzégovine
Vrba, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Vrba, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Vrba, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
Vrba, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;
en Serbie
Vrba, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Vrba, une localité située sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Vrba, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
Vrba/Vërbë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
en Slovénie
Vrba, un village slovène.